Лунн (, ) — скандинавская фамилия и топоним.

 Лунд, Бёрге (род. 1979) — норвежский гандболист, ассистент главного тренера сборной Норвегии.
 Лунн, Кристоффер (род. 2002) — датский футболист, защитник.
 Лунн, Майкл (1820—1895) — английский специалист по паровым машинам.
 Лунн, Марко (род. 1996) — датский футболист, защитник.
 Лунн, Петер Вильхельм (1801—1880) — датский ботаник, зоолог и палеонтолог.
 Лунд, Тор (1888—1972) — норвежский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1912 года.
 Лунн, Троэльс Фредерик (1840—1921) — датский историк, этнолог и этнограф.
 Лунн, Хенрик (1879—1935) — норвежский художник-импрессионист.

 Топонимы
 Лунн (Норвегия)

См. также 
 
 
 Лун